DMF kan syfta på

 DMF – en färg- och luktlös vätska med hög kokpunkt , se Dimetylformamid
 DMF – en kamerateknik, se Direct Manual Focus